Nikolaus III. bezeichnet folgende Personen:

 Nikolaus III. (Patriarch), Patriarch von Konstantinopel (1084 bis 1111)
 Nikolaus III. (Papst) († 1280), Papst
 Nikolaus III. (Mecklenburg) (nach 1230–1289/1290), Herr zu Mecklenburg
 Nikolaus III. (Werle) (1311/1337–1360/1361), Herr zu Werle-Güstrow
 Nikolaus III. (Troppau-Leobschütz) (~1339–1394), Herzog von Troppau und Herzog von Leobschütz
 Nikolaus III. Molitor (1600–1640), Abt von Münsterschwarzach
 Nikolaus III. von Salm-Neuburg (1503–1550), Graf (HRR)